

Patronyme 

 Alisha Klass est une actrice américaine (née en 1972),
 David Klass est un écrivain et scénariste américain,
 Günter Klass est un pilote de course allemand (1936-1967),
 Myleene Klass est une animatrice britannique (née en 1978),
 Philip J. Klass est un journaliste et ufologue américain (1919-2005).

Autres 
 Klass est un film estonien réalisé par Ilmar Raag.
 Klass est une compilation du groupe Bad Manners sortie en 1983.

Homonymie de titre